Сан Мигел Тлакамама има више значења:

 Општина Сан Мигел Тлакамама (Оахака), општина у савезној држави Оахака у Мексику
 Сан Мигел Тлакамама (Сан Мигел Тлакамама, Оахака), насеље у савезној држави Оахака у Мексику